Hadj ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Sattar Abdel Hadj (* 1936), ägyptischer Ruderer
 Ahmed Bechir Bel Hadj (* 1950), tunesischer Handballspieler
 Anouar Ait El Hadj (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Badia Hadj Nasser (* 1938), marokkanische Schriftstellerin und Psychoanalytikerin
 Lazhar Hadj Aïssa (* 1984), algerischer Fußballspieler
 Messali Hadj (1898–1974), algerischer Politiker
 Mohamed Abdul Hadj (* 1966), malaysischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Haddsch (Begriffsklärung)
 Hadsch
 Haj
 Hajj